Muslimgauze
 Bryn Terfel Jones
 Bryn Jones (astronom)